Heptanon ist der Name mehrerer isomerer organischer chemischer Verbindungen mit der Summenformel C7H14O:

 2-Heptanon
 3-Heptanon
 4-Heptanon